Pointe (ballet), een ballettechniek waarbij een balletdanser op de tenen balanceert
En pointe (heraldiek), plaatsing van een object in de punt van een wapenschild
Pointe (schaken), een schaakzet
Pointe (stijlfiguur), het derde en laatste onderdeel van de typische grapstructuur
Pointe (tijdschrift), een internationaal tijdschrift gericht op balletdansers